Еле́на Алекса́ндровна Кузьми́нова (род. 1970, Москва) — российский , доктор филологических наук, специалист по истории лингвистических учений, истории русского литературного языка, лингводидактике. Автор, соавтор и редактор книг и многочисленных статей по истории грамматических учений и практике преподавания русского языка для иностранных студентов.

Биография 
В 1992 году окончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 1996 г. — аспирантуру филологического факультета МГУ и защитила кандидатскую диссертацию по теме «Грамматика Лаврентия Зизания в Московской Руси в первой половине XVII в. (Типы адаптации)». С 2003 года доцент кафедры русского языка для иностранных учащихся в МГУ.

В 2012 году защитила докторскую диссертацию по теме «Грамматики церковнославянского языка в культурно-языковом пространстве России XVI—XVIII вв».

Научные труды 

 Развитие грамматической мысли России XVI—XVIII вв. — Москва : МАКС Пресс, 2012. — 467 с. — ISBN 978-5-317-04088-8
 Коммуникативный синтаксис русского языка: Учебное пособие для иностранных магистрантов-лингвистов и мн. др.
 Грамматики Лаврентия Зизания и Мелентия Смотрицкого / Сост. Е. А. Кузьминова. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2000. — 526 с. — ISBN 5-211-03907-6
 История русского литературного языка XI—XVII вв.: практикум по курсу : рабочая тетрадь. — Москва : Изд-во Московского ун-та, 2010 (Люберцы (Московская область) : Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ). — 89 с. — ISBN 978-5-211-05813-2 (соавторы: Н. В. Николенкова, Т. В. Пентковская)
 История русского литературного языка XI—XVII вв.: практикум по курсу : рабочая тетрадь : [учебное пособие]. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва : МАКС Пресс, 2013 (Москва : МГУ им. М. В. Ломоносова). — 133 с. — ISBN 978-5-317-04456-5 (соавторы: Н. В. Николенкова, Т. В. Пентковская)
 История русской орфографии и пунктуации с древнейших времен до эпохи реформ : учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : МАКС Пресс, 2019. — 142 с. — ISBN 978-5-317-06216-3 : 100 экз. (соавторы: Н. В. Николенкова, Т. В. Пентковская)

 Типы бытования грамматики Лаврентия Зизания в Московской Руси в первой половине XVII века // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.). 1997. — № 4. — С. 68-84
 Опыт системно-функциональной реконструкции индивидуальной грамматической нормы // Слово. Грамматика. Речь. Вып. 1. М, 1999.
 «Книга глаголемая буквы граммотичнаго учения»: концепция и структура // Богословский сборник. Вып. 2. — М., 1999
 Адаптация авторитетной югозападнорусской грамматики в Московской Руси XVII в. // Эволюция грамматической мысли славян XIV—XVIII вв. М., 1999.
 Особенности кодификации орфографической и грамматической нормы в грамматиках Л. Зизания и М. Смотрицкого // Материалы Всероссийский научной конференции «Русский язык: прошлое, настоящее, будущее». Сыктывкар, 1999.
 Экзегеза грамматики Юго-Западной Руси конца XVI—XVII вв // Древняя Русь. Вопросы медиевистики, издательство РФК-Имидж Лаб (М.). 2000. — № 1. — С. 65-70
 Рецепция грамматики Лаврентия Зизания в Московской Руси // Studia Russica, XVIII. Будапешт, 2000.
 Особенности интерпретации собственных имен в азбуковнике (часть 1) // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.). 2005. — № 3. — С. 132—145
 Особенности интерпретации собственных имен в азбуковнике (часть 2) // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.). 2005. — № 4. — С. 114—124
 Грамматика церковнославянского языка Ивана Иконника: история создания // Вестник церковной истории. 2009. — № 1. — С. 148—172 (соавтор: Николенкова Н. В.)
 «Цитатное пространство» предисловия к грамматике 1648 г.: концепция и структура // Сибирский филологический журнал. 2011. — № 3. — С. 64-73
 Степень императивности грамматики Мелетия Смотрицкого // Филологические науки. Научные доклады высшей школы, издательство АЛМАВЕСТ (М.). 2011. — № 4. — С. 97-108
 Принцип антистиха в славянской грамматической традиции // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.). 2011. — № 5. — С. 36-55
 Орфографическая программа Мелетия Смотрицкого и её отражение в грамматике 1648 года // Мир науки, культуры, образования, издательство Редакция международного научного журнала Мир науки, культуры, образования (Горно-Алтайск). 2011. — № 3 (28). — С. 254—259
 Коррекция системы норм грамматики Мелетия Смотрицкого 1619 г. в грамматике 1648 г // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.). 2011. — № 6. — С. 84-96
 «Грамматика беседословная» Ивана Иконника как синтез славянской грамматической традиции // Библиотековедение. 2011. — № 4. — С. 56-61
 Первые грамматики церковнославянского языка: к характеристике ранней филологической традиции // Русская словесность, издательство Шк. пресса (М.). 2012. — № 2. — С. 56-64
 Система норм грамматики Мелетия Смотрицкого: проблемы рецепции и императивности // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.). 2013. — № 1. — С. 7-20 (соавтор: Ремнёва М. Л.)
 Опыт синтаксической кодификации в «Грамматике беседословной» Ивана Иконника (1733 г.) // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук), издательство МИИ (Москва), том 2. 2013. — № 10. — С. 154—159
 «Грамматика славенская» Федора Максимова (1723 г.): стратегия и параметры грамматического описания // Мир науки, культуры, образования, издательство Редакция международного научного журнала Мир науки, культуры, образования (Горно-Алтайск). 2014. — № 5. — С. 158—162 (в миру Цзяин Ма)
 «Словарь трудностей» церковнославянского языка XVII века // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.). 2016. — № 2. — С. 40-50
 Пути формирования русского научного дискурса в XVII в // Мир науки, культуры, образования, издательство Редакция международного научного журнала Мир науки, культуры, образования (Горно-Алтайск). 2016. — № 4. — С. 221—229 (соавтор: Пентковская Т. В.)
 Грамматика 1648 г. как регулятор библейской книжной справы второй половины XVII в // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.). 2017. — № 5. — С. 21-46
 Афоно-тырновская книжная справа кон. XIII—XIV вв. и её рецепция на Руси // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.). 2016. — № 6. — С. 9-25 (соавтор: Пентковская Т. В.)
 Ф. И. Буслаев и история славянской грамматической традиции // Stephanos, издательство Филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва). 2018. — № 4. — С. 109—117 DOI
 ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРЕДПИСАНИЯ И ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.). 2019. — № 4. — С. 175—188 (Пентковская Т. В.)
 «Максимова грамматика» от раннего Нового времени до современности: Итоги конференции «Максим Грек и развитие грамматической традиции в России» // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.). 2019. — № 3. — С. 220—227 (соавторы: Ремнёва М. Л., Пентковская Т. В., Уржа А. В.)
 Острожская Библия 1581 г. и Московская Библия 1663 г.: лингвистические аспекты книжной справы // Мир науки, культуры, образования, издательство Редакция международного научного журнала Мир науки, культуры, образования (Горно-Алтайск). 2020. — № 4 (83). — С. 411—417 DOI
 Спорные вопросы библейской книжной справы XVI—XVII вв // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.). 2021. — № 1. — С. 30-43

 
 
 
 
 
  (в соавторстве с А. А. Туриловым)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (в соавторстве с Г. Поп-Константиновым)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (в соавторстве с А. А. Туриловым)

Ссылки 
 Кузьминова Елена Александровна // Интеллектуальная Система Тематического Исследования Научно-технической информации

Примечания 

Доктора филологических наук
Преподаватели филологического факультета МГУ
Авторы Православной энциклопедии
Женщины-лингвисты
Историки языка
Русисты